

Historique des sièges 
 Siège de Tournai (1197) : Le comte de Flandre et de Hainaut, Baudouin VI de Hainaut, assiège la ville sans succès.
 Siège de Tournai (1213) : Ferrand de Portugal, époux de la comtesse de Hainaut et de Flandre, Jeanne de Constantinople, assiège et prend la ville le .
 Siège de Tournai (1303) : Les bourgeois assiégés repoussent les Flamands avec le secours des maréchaux Michel de Ligne et Foulques du Merle.
 Siège de Tournai (1340) : pendant la guerre de Cent Ans, l'armée anglaise et leurs alliés flamands assiègent en vain la ville française.
 Siège de Tournai (1477) : pendant la guerre de succession de Bourgogne (1477-1482), l'armée de Bourgogne, commandée par Adolphe de Gueldre, assiège en vain la ville française.
 Siège de Tournai (1513) : pendant la guerre de la Ligue de Cambrai, la ville française tombe aux mains de Henri VIII.
 Siège de Tournai (1521) : au cours de la sixième guerre d'Italie, l'armée du Saint-Empire romain germanique assiège la ville et la prend aux Français.
 Siège de Tournai (1581) : pendant la guerre de Quatre-Vingts Ans, l'armée des Flandres assiège et prend la ville aux rebelles néerlandais.
 Siège de Tournai (1667) : pendant la guerre de Dévolution
 Siège de Tournai (1709) : pendant la guerre de Succession d'Espagne
 Siège de Tournai (1745) : (du 19 avril au 19 juin) pendant la guerre de Succession d'Autriche, par les Français.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Fortifications de Tournai

Homonymie de sièges
Tournai